Stazione di Hudson – stazione ferroviaria di Hudson, in Canada
 Stazione di Hudson – stazione ferroviaria di Hudson, negli Stati Uniti d'America